Brisbane International 2013 (kobiety)
 Brisbane International 2013 (mężczyźni)